Бахтурин — русская фамилия. Имеет женскую форму Бахтурина.

Известные носители

Бахтурин 
 Бахтурин, Константин Александрович (1807—1841) — русский поэт и драматург.

Бахтурина 
 Бахтурина, Александра Юрьевна (род. 1966) — русский историк, доктор исторических наук, профессор РГГУ.
 Бахтурина, Тамара Александровна (род. 1940) — русский учёный — библиограф и лексикограф.

См. также 
 Батурин (значения)